Gert de Groot (waterpoloër), Nederlands waterpoloër
 Gert de Groot (politicus), Nederlands CDA-politicus, wethouder en burgemeester